Christopher „Chris“ Rees (auch Chris Quiller-Rees) ist ein britischer Motorjournalist und Sachbuchautor.

Nach einem Jurastudium war Chris Rees für verschiedene Autozeitschriften (u. a. Autocar und Classic & Sports Car) tätig. Er gibt verschiedene Zeitschriften und Bücher zum Thema Automobile heraus. Seit 2013 betreibt er den Verlag Quiller Print. Rees ist Mitglied in der Guild of Motoring Writers.

Schriften 
 British specialist cars: postwar low-volume production cars and kit cars, London 1993.
 The complete mini, Croydon 1994.
 Three Wheelers. The Complete History of Trikes 1885 - 1995, London 1005.
 BMW M-series: including M1, M3, M5, M635 and M Roadster: a collecter's guide, Croydon 1997.
 Concept cars: an A–Z guide to the world's most fabulous futuristic cars, London 1999.
 (zusammen mit Martin Buckley) The world encyclopedia of cars, London 1999.
 Caterham Sevens: from conception to CSR: the official story of a unique British sportscar, Croydon 2005.
 The magnificent 7: the enthusiasts' guide to all models of Lotus and Caterham 7, Sparkford 2013.
 Three-Wheelers A–Z, Croydon 2013.
 (zusammen mit Martin Buckley) The complete illustrated encyclopedia of classic cars: the world's most famous and fabulous cars from 1945 to 2000, Wigston 2014.
 The complete catalogue of the Mini: over 500 variants from around the world, 1959–2000, Beaworthy 2016.

Einzelnachweise 

Journalist (Vereinigtes Königreich)
Sachbuchautor
Brite
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann
Motorjournalist